Däumling  bezeichnet:
 Däumling, eine Märchengestalt
 Adolf Martin Däumling, einen deutschen Psychologen
 Däumling (Berg), einen Berg im Gosaukamm des Dachsteinmassivs

Siehe auch:
 Deumling